Bernsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bernsdorff (* 1965), deutscher Altphilologe
 Herbert Bernsdorff (1892–1968), lettisch-deutscher Mediziner 
 Norbert Bernsdorff (* 1954), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Sebastian Bernsdorff (* 1962), deutscher Sportkommentator
 Ulrich Bernsdorff (1929–2003), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:

 Familie von Bernstorff
 Bernsdorf
 Berndorff